Tebaide – Regione dell'antico Egitto con capitale Tebe
Tebaide – Poema del ciclo epico sulla guerra dei Sette contro Tebe
Tebaide (o Thebais) – Poema di Publio Papinio Stazio sulla guerra dei Sette contro Tebe

Dal monachesimo fiorito nella regione egiziana nacque nella pittura del medioevo un'iconografia di storie di vita monastica chiamata appunto Tebaide.

Alcuni esempi famosi:
Tebaide di Buonamico Buffalmacco
Tebaide di Beato Angelico
Tebaide di Paolo Uccello

Altro 
Tebaide o i fratelli nemici (La Thébaïde) tragedia di Jean Racine